

Мінькіно — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Мінькіно — село, Грязовецький район, Вологодська область